Giacomoni peut faire référence à : 
 Antoine Giacomoni (1881-1973), homme politique français.
 Gaspard Vincent Félix Giacomoni (1750-1818), général français.
 Luca Giacomoni (né en 1976), metteur en scène italien.